Александър Иванов Занешев с псевдоним Рио е български офицер, лекар, общественик и революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Александър Занешев е роден на 12 март 1886 година в град Воден, тогава в Османската империя. Произхожда от видния воденски възрожденски род Занешеви и е син на Иван Занешев. Заедно с братята си дава пари за построяването на българската църква в града. В 1906 година завършва с двадесет и първия випуск Солунската българска мъжка гимназия, а след това медицина в Бейрут и практикува в родния си град.

Завършва офицерска школа в София. Участва във войните за национално обединение като достига чин капитан. За отличия и заслуги през войната е награден с орден „За военна заслуга“.През 1919 г. е уволнен от служба.

През 1924 година участва като делегат от Кавалска околия на Серския окръжен конгрес на ВМРО и е избран за редовен делегат на предстоящия общ конгрес. През 1925 година се установява в Неврокоп, където работи в структурите на БЧК. Членува в Неврокопската организация на ВМРО. През 1932 година е избран за кмет на Делчево. Назначен е за пунктов началник на ВМРО в Неврокоп. Изразява несъгласие с Иван Михайлов и му е наредено да напусне окръга. През 1936 година Александър Занешев, заедно с други общественици, изпраща писмо до турските власти в защита на Иван Михайлов.

Няколко години работи в София, а след това повторно в Неврокоп. На 1 юни 1948 година е назначен за пръв директор на Неврокопската болница. Умира в София през 1955 година.

По време на военната си кариера служи като лекар в 39-и пехотен полк и 60-и пехотен полк.

Военни звания 
 Подпоручик (7 октомври 1913)
 Поручик (2 август 1915)
 Капитан (30 май 1917)

Бележки

Източници 
 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМРО
Двадесет и първи випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Български офицери от Македония
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Български учени от Македония
Български общественици от Македония
Български капитани
Български лекари от Македония
Български военни лекари
Родени във Воден
Починали в София
Носители на орден „За военна заслуга“
Български имигранти от Македония в София
Александър Занешев
Кметове на Гоце Делчев